Antoni Marsà i Bragado (Madrid, 1877 – 1965), polític republicà 
 Francesc Marsà Gómez (Portbou, Província de Girona, 1924 – Barcelona, 1998), filòleg llicenciat en filosofia i lletres 
 Lluís Marsà i Abad (1917 - 2008), empresari del sector immobiliari i directiu esportiu